Анна Вітлок — шведська журналістка та феміністка.
 Гарольд Вітлок — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1936).
 Ед Вітлок — канадський бігун.
 Макс Вітлок — британський гімнаст.